Hubert Auhagen ist der Name folgender Personen:

* Hubert Auhagen (Agronom) († nach 1925), deutscher Agronom und Zionist
 Hubert Auhagen (Architekt), deutscher Architekt